Санта Лусија дел Камино има више значења:

 Општина Санта Лусија дел Камино (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Лусија дел Камино (Санта Лусија дел Камино, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику